Фридрик:

 Фридрик Олафссон (род. 1935) — исландский шахматист, гроссмейстер.
 Фридрик Тоур Фридрикссон (род. 1954) — исландский кинорежиссёр, сценарист, актёр.